Boljevići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Boljevići, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Boljevići, une localité située dans la municipalité de Kršan et dans le comitat d'Istrie ;
au Monténégro
Boljevići, un village situé dans la municipalité de Bar.